Ostlere ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Stanley Ostlere (1921–2017), britischer Chirurg und Anästhesist, siehe Richard Gordon (Autor)
 Rob Ostlere, britischer Schauspieler